

Fiumi e canali
Arun – fiume tibetano che tocca la Cina e il Nepal
Arun – fiume inglese nel West Sussex
Canale Wey e Arun Canal – canale fluviale dell'Inghilterra

Luoghi

Inghilterra
Arun – distretto del West Sussex

Indonesia
Arun – stato vassallo, ora in Indonesia
Campo di gas ad Arun – campo di gas naturale in Sumatra

Iran
Arun Mahidan – villaggio nel distretto rurale di Bahman

Altre nazioni
Arun – villaggio nella provincia di Badakhshan
Bandiera di Arun – bandiera della Mongolia Interna
Comune rurale di Arun – comune rurale nel Distretto di Bhojpur